Die Serie Checkpart war eine Unterserie der Romanserie Kelter-Krimi (ehem. Mr. Chicago). Der Untertitel war World Super Crime 2000 oder Mit dem Special-Globe-Guard-Team. Die Serie erschien zwischen 1970 und 1972.

Die Serie wurde von Kurt Brand konzipiert und zum größten Teil auch selbst geschrieben. Die Romane waren futuristische Krimis. Es schrieben viele Ren-Dhark- bzw. Jerry-Cotton-Autoren mit.

Titelliste

Quellen 
 

Heftroman (Kriminal)
Heftroman (Science-Fiction)
Romanzyklus
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)